«Дневни́к Бри́джит Джонс» () — роман английской писательницы Хелен Филдинг, опубликованный в 1996 году. Роман написан в форме личного дневника одинокой женщины, работающей в Лондоне. В 1998 году получила премию «Лучшая книга года» в Великобритании, в 2003 году заняла 75 место в списке 200 лучших книг по версии BBC.

В основе сюжета романа лежит один из самых известных романов XIX века «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Сюжетные линии романа напрямую переплетаются с этим классическим произведением. Однако «Дневник» нельзя считать ремейком Остин. Помимо значительного количества сюжетных и композиционных совпадений можно заметить и абсолютно современные, ни на что не похожие элементы, забавные моменты, которые раскрывают проблемы английских женщин «за 30» в конце XX века.

В 1999 году вышло продолжение — «Бриджит Джонс: грани разумного».

Основные персонажи

Главные герои 
 Бриджит Джонс — англичанка, возраст чуть больше тридцати лет, одинока, постоянно находится в поиске конструктивных отношений со зрелым мужчиной. Всегда пытается похудеть, бросить курить и ограничить алкоголь, но встречи с любимыми подругами постоянно рушат эти наполеоновские планы. Начинает встречаться со своим начальником Дэниэлом Кливером, но он изменяет ей и объявляет, что женится на другой. Она уходит из издательства и переходит работать в утреннюю программу на телевидении, где постоянно попадает в нелепые ситуации. После долгого сводничества родителей начинает отношения с Марком Дарси, но они чуть было не рушатся из-за глупой выходки матери Бриджит.
 Марк Дарси — известный адвокат по правам человека, знакомый детства Бриджит. Разведён. Когда-то учился с Дэниэлом Кливером в одном колледже и был его близким другом, но после того, как жена изменила Марку с ним, прекратил общение. Во время первой встречи с Бриджит был одет в джемпер с V-образным вырезом и носки в пчёлку. После многочисленных попыток со стороны родителей и их друзей свести его с Бриджит понимает, что хочет с ней встречаться. Помогает семье Джонс выйти из печального положения с финансовыми аферами Пэм Джонс.
 Дэниэл Кливер — издатель, начальник и любовный интерес Бриджит. Начинает проявлять к ней интерес, когда она надевает мини-юбку и обтягивающий топик. После долгих прелюдий и игры в «гордую неприступную Снежную королеву» добивается Бриджит и тут же теряет к ней интерес как к человеку. Позже объявляет Бриджит, что женится на другой.
 Памела «Пэм» Джонс — мать Бриджит, мечтающая устроить её личную жизнь. Постоянно звонит дочери, делая предложения, от которых невозможно отказаться. Состоит в различных клубах своего графства и активно принимает участие в светской жизни. После поездки с подругами в Португалию решает, что достаточно времени провела у плиты и поэтому должна пожить для себя. Она начинает роман с португальцем Хулио и заводит ещё несколько поклонников. Хулио втягивает её в финансовую аферу, куда она «приглашает» всех своих друзей и знакомых. После побега от полиции её находит Марк Дарси и помогает решить все проблемы. Пэм возвращается к своей жизни, будто ничего и не произошло.

Второстепенные герои 
 Колин Джонс — отец Бриджит. Спокойный рассудительный мужчина. Тяжело переживает уход жены после тридцати с лишним лет брака, пытается показать всем, что он справляется с этим. 
 Джудит (Джулс) — подруга Бриджит. Работает на бирже, хорошо зарабатывает, занимается собой. Состоит в отношениях с «запудривателем мозгов Подлецом Ричардом», с которым сходится и расходится несколько раз на протяжении книги.
 Шерон (Шез) — подруга Бриджит. Воинствующая феминистка, прикрывающая этим одиночество в личной жизни. На «встречах на высшем уровне» всегда держится радикальных позиций.
 Том — друг Бриджит, гей. У него роман с Претенциозным Жеромом, который заставляет его страдать своей непостоянностью. Делает пластическую операцию на носу, принимает участие в конкурсе красоты «Альтернативная Мисс Мира».
 Магда и Джереми — семейная пара, хорошие друзья Бриджит.
 Ребекка — знакомая Бриджит, которую она терпеть не может.
 Уна и Джеффри Олконбери — семейная пара, друзья родителей Бриджит. Каждый год на Новый год устраивают фуршет карри из индейки. На таком фуршете Бриджит и знакомят с Марком Дарси.
 Ричард Финч — начальник Бриджит на телеканале «Вставай, Британия!». Сумасбродный, эксцентричный человек, который меняет свои решения быстрее, чем сотрудники успевают понять их смысл.
 Перпетуа — начальница Бриджит в издательстве, постоянно болтает по телефону о своей новой квартире.

Сюжет 
Итак, встречайте Бриджит Джонс. Она ведёт дневник, в который записывает всю свою жизнь: количество калорий, порции алкоголя, количество выкуренных сигарет, попытки собраться на работу по минутам. У неё есть супердеятельная мать и спокойный рассудительный отец. Знакомые постоянно задают вопрос «Когда ты выйдешь замуж?» и пытаются свести с успешным разведённым адвокатом Марком Дарси, который на первый взгляд кажется диким снобом и занудой. 

И вот в её жизнь входит — наконец-таки! — Дэниэл Кливер: начальник, издатель, сексуальный мужчина. После долгих совещаний с друзьями на тему «Кливер — запудриватель мозгов» и после многих литров шардоне Бриджит, кажется, обретает счастье в его объятиях. Когда её личная жизнь налажена, начинается разлад у родителей: мать Бриджит уходит от её отца к португальском красавцу Хулио, чем наносит «ребёнку» травму. Пытаясь разобраться в отношениях родителей, Бриджит упускает из вида Дэниэла, который вдруг объявляет, что женится на другой.

Бриджит раздавлена: все вокруг становятся Самодовольными женатиками, а она никак не может перестать быть Одиночкой. Она кардинально меняет свою жизнь — уходит с работы в издательстве и становится редактором на телевидении. Правда, там начальник немного не в себе. Именно теперь в жизнь Бриджит возвращается Марк Дарси: придя в его дом на празднование юбилея его родителей, Бриджит получает приглашение на свидание. Впрочем, оно срывается по нелепой случайности.

А тут поступают совсем ужасные новости: мать героини, набрав долгов, сбегает вместе с Хулио в неизвестном направлении. На выручку приходит Марк Дарси: он находит «блудную маму» и помогает задержать Хулио. После он уводит Бриджит с семейного праздника и признаётся ей в своих чувствах.

Параллели с романом «Гордость и предубеждение»

Экранизация 
 «Дневник Бриджит Джонс» — британский фильм, снятый по роману, вышел на экраны в 2001 году. Роль Бриджит Джонс исполнила Рене Зельвегер, Дэниэла Кливера — Хью Грант, отца Бриджит — Джим Бродбент. Роль Марка Дарси сыграл Колин Фёрт, что явилось ещё одним комплиментом «Гордости и предубеждению», поскольку Фёрт играл Дарси в одноимённом телесериале ВВС 1995 года.

Комментарии

Ссылки 

Романы 1996 года
Романы Великобритании
Романы на английском языке
Юмористические романы